BMTS steht für:
 Bosch Mahle Turbo Systems, heute BMTS Technology, deutsches Abgasturbolader-Unternehmen
 Ballistic Missile Target System, siehe MQR-13 BMTS, US-amerikanische ballistische Zieldarstellungsrakete 

Abkürzung